Pszczew est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lubusz
 de la gmina de Pszczew, dans le powiat de Międzyrzecz
 du village de Pszczew, chef-lieu de cette gmina

Homonymie de localités